Havok eller havoc kan avse:

 Havok (seriefigur) – en superhjälte och medlem i superhjältegruppen X-men skapad av företaget Marvel
 Havok (företag) – ett irländskt mjukvaruföretag som grundades 1998
 Havok (mjukvara) – en mjukvara från företaget Havok
 Havoc – (1974–), en rappare och hiphopproducent
 Havok (musikgrupp) – ett amerikanskt band från 2004 eller ett svenskt band från 2003
 Havoc – originaltitel på en amerikansk-tysk långfilm från 2005, se Kaos (film, 2005)